Адам Кристиан Тебезий (;  - ) — немецкий врач. В 1708 году опубликовал труд «Рассуждения о кровообращении сердца», в которой описал (после Вьессана) отверстия для венозной крови в предсердиях и желудочках. Его именем назвали: наименьшие вены сердца (Тебезиевы вены, вены или сосуды Вьессана-Тебезия), отверстия наименьших вен сердца (отверстия Тебезия), заслонку венозной пазухи (клапан или заслонка Тебезия).

Примечания

Источники 
 Пешка В.П., Ахтемійчук Ю.Т., Цвигун А.А. Анатомия XVIII века в фигурах. (Клиническая анатомия и оперативная хирургия. - Т. 2, № 4. - 2003)
 August Hirsch, W. Haberling, F. Hübotter, H. Vierordt (Hrsg.): Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker. Band 5, Zweite Auflage. Berlin 1934, S. 543.
 Andreas Mettenleiter: Adam Christian Thebesius (1686–1732) und die Entdeckung der Vasa Cordis Minima. Biographie, Textedition, medizinhistorische Würdigung und Rezeptionsgeschichte. (Dissertation. Universität Würzburg 1999) Steiner, Stuttgart 2001 (= Sudhoffs Archiv. Beiheft 47), ISBN 3-515-07917-3.
 Markwart Michler: Thebesius, Adam Christian. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1383 f.
 Loukas, Marios; Clarke Pamela; Tubbs R Shane; Kolbinger Walter (Sep 2008). "Adam Christian Thebesius, a historical perspective". Int. J. Cardiol. Netherlands. 129 (1): 138–40. doi:10.1016/j.ijcard.2007.06.048. PMID 17692957.
 Skalski, Janusz H (Apr 2008). "Myocardial infarction and angina pectoris in the history of Polish medicine. Part 1. Discovery and understanding of the disease". Pol. Arch. Med. Wewn. Poland. 118 (4): 243–7. ISSN 0032-3772. PMID 18575426.
 Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, August Hirsch, W. Haberling, F. Hübotter and H. Vierordt, eds, Volume 5, second edition, Berlin 1934, p. 543.

Медики Германии